Муртазалиев, Омар:
 Муртазалиев, Омар Джавиевич (род. 1963) — советский и российский каратист.
 Муртазалиев, Омар Магомедович (род. 1959) — заслуженный тренер России, первый вице-президент ФСБР.
 Муртазалиев, Омар Муртазалиевич (1925—2019) — советский военачальник, генерал-майор.